Мелито () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Мелито-ди-Наполи — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Неаполь.
 Мелито-ди-Порта-Сальво — город в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Реджо-Калабрия.
 Мелито-Ирпино — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.